Констанца Сфорца () е графиня от Санта Фиора и чрез женитба графиня на Корсика и Павия.

Тя е дъщеря на Бозио I Сфорца (1411–1476), граф на Санта Фиора и първата му съпруга Чечилия Алдобрандески, графиня на Санта Фиора († 1451), дъщеря на Гуидо Алдобрандески, граф на Санта Фиора.

Констанца Сфорца се омъжва за братовчед си Филипо Мария Сфорца (1448–1492), граф на Корсика и Павия от 1466/1472 г., третият син на Франческо I Сфорца и Бианка Мария Висконти.

Източници 

 Sforza, genmarenostrum.com
 Sforza, Enciclopedia Italiana, treccani.it
 Filippo Maria Sforza, gw.geneanet.org
 Lacy Collison-Morley: The Story of the Sforzas, New York 1934

Сфорца
Графове на Италия
Жени
Италианки
Италианска аристокрация